Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой среди студенческих команд 2010 года — первый турнир Азиатского кубка вызова среди студентов под эгидой ИИХФ, проходивший с 12 по 14 мая 2010 года в Сеуле, Республика Корея. Победителем стала сборная Японии, одолевшая в решающем матче сборную Республики Корея со счётом 5:4. Третье место заняла сборная Китая, проигравшая оба матча.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+9).

Итоговое положение команд

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Пак Сунъже
 Защитник:  Ли Жянь
 Нападающий:  Ли Йонъчжун

Ссылки 
 

Май 2010 года
Спорт в Республике Корея в 2010 году
С
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Республике Корея